Weltklasse Zürich 2015 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 2 i 3 września w Zurychu. Zawody były przedostatnią odsłoną prestiżowej Diamentowej Ligi w sezonie 2015.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Zobacz też 
 Diamentowa Liga 2015

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2015 w lekkoatletyce
Weltklasse Zürich
2015 w Szwajcarii